Міссі Елліотт — американська співачка, реперка
 Міссі — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос

Див. також 
 Місі